Cherry Grove puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades o lugares de Estados Unidos:

Cherry Grove, área no incorporada en el Estado de Carolina del Norte;
Cherry Grove, también conocido como Fire Island Pines, área no incorporada en el Estado de Nueva York.
Cherry Grove, lugar designado en el censo en el Estado de Ohio; o
Cherry Grove, lugar designado por el censo en el Estado de Washington.